Пала́тка

 Палатка — временное жилище из ткани.
 Палатка (торговая) — малый торговый павильон или киоск.

Топоним 
 Палатка (река).
 Палатка (Магаданская область) — посёлок.
 Палатка (Нижегородская область) — село.
 Па́латка — город в США.

См. также 
 Красная палатка
 Палата
 Палатки (значения)
 Плащ-палатка